Das Herrendoppel der French Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Das Finale bestritten Guy Forget und Jakob Hlasek gegen Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek, welches Kafelnikow und Vacek in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1996